Burdette ist der Familienname folgender Personen:
 Blake Burdette (* 1980), US-amerikanischer Rugby-Union-Spieler
 Cornelius Burdette (1878–1955), US-amerikanischer Sportschütze
 Kevin Burdette, US-amerikanischer Opernsänger
 Lew Burdette (1926–2007), US-amerikanischer Baseballspieler
 Mallory Burdette (* 1991), US-amerikanische Tennisspielerin
 Robert Jones Burdette (1844–1914), US-amerikanischer humoristischer Schriftsteller
 Nicole Burdette, US-amerikanische Dramaturgin und Schauspielerin

Burdette ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Burdette (Arkansas)
 Burdette (Iowa)
 Burdette (Maryland)
 Burdette (Mississippi)
 Burdette (Pennsylvania)
 Burdette (South Dakota)
 Burdette (Virginia)
 Burdette (West Virginia)

im NRHP gelistete Objekte:
 Burdette Building, in Simpsonville, South Carolina, ID-Nr. 03000660
 Burdette School Complex Historic District, in Burdette, Arkansas, ID-Nr. 01001174

Siehe auch:
 Burdet
 Burdett
 Bourdettes